Ristonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ristonsaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Ristonsaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 
 Ristonsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar